Soundarajan ist der Familienname folgender Personen:

 Indira Soundarajan (Indra Soundar Rajan), indischer Schriftsteller
 Santhi Soundarajan (* 1981), indische Leichtathletin